Dit is een lijst van planetoïden 54501-54600. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (54501) - || 2000 OB52|| 31 juli 2000 || LINEAR
|-
| (54502) - || 2000 OX52|| 31 juli 2000 || LINEAR
|-
| (54503) - || 2000 OV53|| 30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (54504) - || 2000 OV54|| 29 juli 2000 || LONEOS
|-
| (54505) - || 2000 OK55|| 29 juli 2000 || LONEOS
|-
| (54506) - || 2000 OA57|| 29 juli 2000 || LONEOS
|-
| (54507) - || 2000 OD59|| 29 juli 2000 || LONEOS
|-
| (54508) - || 2000 PD4 || 1 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (54509) - || 2000 PH5 || 3 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (54510) - || 2000 PD7 || 6 augustus 2000 || BATTeRS
|-
| (54511) - || 2000 PX10|| 1 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (54512) - || 2000 PO11|| 1 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (54513) - || 2000 PS11|| 1 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (54514) - || 2000 PA12|| 1 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (54515) - || 2000 PH19|| 1 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (54516) - || 2000 PB20|| 1 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (54517) - || 2000 PK21|| 1 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (54518) - || 2000 PH28|| 4 augustus 2000 || NEAT
|-
| (54519) - || 2000 PF29|| 1 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (54520) - || 2000 PJ30|| 5 augustus 2000 || M. J. Holman
|-
| (54521) - || 2000 QD1 || 23 augustus 2000 || J. Broughton
|-
| (54522) - || 2000 QS1 || 23 augustus 2000 || S. Sposetti
|-
| (54523) - || 2000 QV2 || 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (54524) - || 2000 QX2 || 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (54525) - || 2000 QZ3 || 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (54526) - || 2000 QS13|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (54527) - || 2000 QJ16|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (54528) - || 2000 QF18|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (54529) - || 2000 QW20|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (54530) - || 2000 QN26|| 27 augustus 2000 || J. Broughton
|-
| (54531) - || 2000 QH33|| 26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (54532) - || 2000 QR35|| 28 augustus 2000 || K. Korlević
|-
| (54533) - || 2000 QM38|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (54534) - || 2000 QE39|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (54535) - || 2000 QJ39|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (54536) - || 2000 QD46|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (54537) - || 2000 QD49|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (54538) - || 2000 QC51|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (54539) - || 2000 QR56|| 26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (54540) - || 2000 QQ58|| 26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (54541) - || 2000 QW58|| 26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (54542) - || 2000 QO59|| 26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (54543) - || 2000 QC60|| 26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (54544) - || 2000 QK62|| 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (54545) - || 2000 QS64|| 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (54546) - || 2000 QQ69|| 30 augustus 2000 || Spacewatch
|-
| (54547) - || 2000 QO71|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (54548) - || 2000 QO76|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (54549) - || 2000 QX84|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (54550) - || 2000 QA87|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (54551) - || 2000 QX87|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (54552) - || 2000 QO100|| 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (54553) - || 2000 QE103|| 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (54554) - || 2000 QS105|| 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (54555) - || 2000 QK112|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (54556) - || 2000 QX116|| 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (54557) - || 2000 QG119|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (54558) - || 2000 QR125|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (54559) - || 2000 QR128|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (54560) - || 2000 QM132|| 26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (54561) - || 2000 QH135|| 26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (54562) - || 2000 QU140|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (54563) - || 2000 QJ147|| 31 augustus 2000 || R. A. Tucker
|-
| (54564) - || 2000 QZ148|| 30 augustus 2000 || BATTeRS
|-
| (54565) - || 2000 QK149|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (54566) - || 2000 QW151|| 26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (54567) - || 2000 QZ151|| 26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (54568) - || 2000 QO152|| 29 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (54569) - || 2000 QV152|| 29 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (54570) - || 2000 QB154|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (54571) - || 2000 QG155|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (54572) - || 2000 QL155|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (54573) - || 2000 QP155|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (54574) - || 2000 QL157|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (54575) - || 2000 QY157|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (54576) - || 2000 QE159|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (54577) - || 2000 QA160|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (54578) - || 2000 QK161|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (54579) - || 2000 QA165|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (54580) - || 2000 QE168|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (54581) - || 2000 QW170|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (54582) - || 2000 QU179|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (54583) - || 2000 QT180|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (54584) - || 2000 QC181|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (54585) - || 2000 QJ187|| 26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (54586) - || 2000 QV188|| 26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (54587) - || 2000 QM189|| 26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (54588) - || 2000 QE192|| 26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (54589) - || 2000 QF195|| 26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (54590) - || 2000 QA202|| 29 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (54591) - || 2000 QC202|| 29 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (54592) - || 2000 QA216|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (54593) - || 2000 QR219|| 20 augustus 2000 || LONEOS
|-
| (54594) - || 2000 QZ220|| 21 augustus 2000 || LONEOS
|-
| (54595) - || 2000 QZ222|| 21 augustus 2000 || LONEOS
|-
| (54596) - || 2000 QD225|| 29 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (54597) - || 2000 QZ229|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (54598) Bienor || 2000 QC3|| 27 augustus 2000 || Deep Ecliptic Survey
|-
| (54599) - || 2000 QN244|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (54600) - || 2000 RU8 || 1 september 2000 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten